Cimone steht für:

 Cimone (Trentino), Gemeinde in Trentino-Südtirol, Italien
 Cimone (Karawaci), Ort in Karawaci, Indonesien
 Tonezza del Cimone, Gemeinde in Vicenza, Venetien, Italien

Siehe auch:

 Monte Cimone